

Антропоніми 
 Коман — прізвище угорського походження.
 Коман Кулібалі — футбольний арбітр з Малі.

Топоніми 
 Коман () — село у повіті Бакеу в Румунії.
 Коман — гора в Чивчинських горах (частина Мармароського масиву, Карпати).

Інше 
 4177 Коман — астероїд головного поясу.
 ГЕС Коман — гідроелектростанція в Албанії на річці Дрин.